Списък на някои от най-големите и известни необработени диаманти в света. Име обикновено се дава на необработения диамант, но ако бъде преработен в един-единствен шлифован диамант, той по правило наследява името.

Източници 

Списъци за култура